Флаг Кады́йского района является официальным символом Кадыйского муниципального района Костромской области Российской Федерации. Учреждён 31 октября 2006 года.

Описание 
«Прямоугольное полотнище белого цвета с соотношением ширины к длине 2:3, несущее у древка лазоревую полосу в 1/4 длины полотнища, производящее в центре главную геральдическую фигуру Кадыйского района: два пука (снопа) срезанной травы осоки зелёного цвета, близко расположенных друг от друга.

Высота изображения пука (снопа) составляет 1/2 от ширины полотнища, ширина — 1/3 от длины полотнища».

Обоснование символики 
За основу герба Кадыйского района, чью композицию повторяет флаг района, взят исторический герб уездного города Кадыя, Костромской губернии Костромского наместничества, Высочайше утверждённый  года.

Мотивом для составления герба городу Кадый во второй половине XVIII века с двумя снопами осоки послужило его географически низкое месторасположение.

Осока растёт в низких сырых местах. В то же время осока в виде снопа аллегорически символизирует объединение, связь, силу.

Зелёный цвет символизирует благородство, радость, честь; зелёный цвет также дополняет символику природы района.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества.

Примечания 

Флаги с изображением снопа